Про́куев — карельская фамилия.

 Прокуев, Анатолий Иванович (1928—2004) — советский партийный, хозяйственный и общественный деятель.
 Прокуев, Владимир Анатольевич (1953—1997) — советский, российский учёный-химик.